Cebus albifrons és una espècie de mico de la família dels cèbids que es troba a Bolívia, el Brasil, Colòmbia, Veneçuela, l'Equador i el Perú.

Subespècies 
 C. a. albifrons
 C. a. aequatorialis
 C. a. cuscinus
 C. a. trinitatis
 C. a. unicolor
 C. a. versicolor

Referències

Enllaços externs 

 Informació sobre aquest mico a l'Animal Diversity Web. 
	

Cebus